kostur, podržavajuća struktura organizma;
 kostur (tehnika), nosiva struktura broda, mosta i nizu drugih proizvoda;